

Miejscowości w Polsce 
 Kotów – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łabowa 
 Kotów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Bircza

Miejscowości na Ukrainie 
 Kotów – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie rówieńskim
 Kotów – wieś w  obwodzie tarnopolskim, rejon brzeżański
 Kotów – wieś w obwodzie wołyńskim, rejon kiwerecki

Zobacz też 
 Kotowo